Il doppio del WTA Austrian Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Janette Husárová e Natalija Medvedjeva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Eva Melicharová e Helena Vildová hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Radka Bobková e Wiltrud Probst.

Teste di serie
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (semifinali)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (campionesse)
 Laura Garrone /  Gloria Pizzichini (quarti di finale)
 Catherine Barclay /  Magdalena Grzybowska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1997